The Death Train – cortometraggio del 1915 diretto da J.P. McGowan
The Death Train – film tv del 1978 diretto da Igor Auzins
The Death Train – documentario tv del 1998 diretto da Tom Roberts